Gibbs kan som auktorsförkortning betyda:

 George W. Gibbs
 Jason Gibbs
 Lilian Suzette Gibbs
 Peter Edward Gibbs
 Robert Henry Gibbs

Robotskapade auktorsförkortningar